Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 1999./2000. su bili nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.

1999-00
j-p